Chełmsko peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Chełmsko, village de la voïvodie de Lubusz
 Chełmsko, village de la voïvodie de Poméranie occidentale